Gellertstraße 1 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Gellertstraße 1 (Magdeburg), Sachsen-Anhalt
 Gellertstraße 1 in Nürnberg, Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Nürnberg/Weiterer Innenstadtgürtel
 Gellertstraße 1–7 in Frankfurt-Nordend, Hessen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Nordend (G–K) #Gellertstraße